Села:
 Жорняки — Полтавська область, Глобинський район

 Жорняки — колишнє село Кобеляцького району Полтавської області